Partido liberal radical puede designar:
 Al partido político que se identifique con el liberalismo radical.
Partido Liberal Radical de Paraguay (PLR).
Partido Liberal Radical Suizo (en alemán, Freisinnig-Demokratische Partei, FDP, en francés, Parti libéral radical).
Partido Liberal Radical Ecuatoriano